Македонистика — междисциплинарная гуманитарная дисциплина, изучающая славянский македонский язык и славянскую македонскую культуру.

Наиболее известен македонский филолог Блаже Конески — один из кодификаторов македонского литературного языка.

Македонистика в СССР и России 
В СССР вопросам македонского языка в разной мере уделяли внимание такие исследователи, как В. М. Иллич-Свитыч, А. М. Селищев, С. Б. Бернштейн. Ведущим советским и российским македонистом является Р. П. Усикова — автор фундаментального описания современного македонского языка — «Грамматики македонского литературного языка» (2003), один из авторов македонско-русских словарей (1997, 2003).

См. также 
 Македонцы
 Балканистика

Примечания

Ссылки 
 Македонски јазик- 2008 година на македонскиот јазик
 Дигитален архив на македонскиот јазик
 Библиографија на македонскиот јазик
 Литературна база на македонскиот јазик